Out of This World (álbum) - da banda Europe
Out of This World (canção de Angra)
Out of This World (canção de The Cure)
Out of This World (série de televisão)

ou
Another World (jogo eletrônico) - jogo conhecido como Out of This World nos EUA

Veja também 
Outta This World - álbum da banda JLS

Desambiguação